Финал Кубка Америки 2007 года стал 16-м финалом самого важного футбольного события Латинской Америки, завершив розыгрыш Кубка Америки 2007, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 15 июля 2007 года в городе Маракайбо, Венесуэла, в финале встретились сборная Бразилии и сборная Аргентины. Бразилия выиграла 3-0, одержав победу благодаря голам Жулио Баптисты, Дани Алвеса, и автоголу Роберто Айялы. Бразилия выиграла свой восьмой титул, в то время как Аргентина могла выиграть свой пятнадцатый.

Примечания 

2007
2007
2007